Kaz le Minotaure est le premier roman de la séquence des Héros des romans de l'univers Lancedragon et est basé sur le jeu de rôle Donjons & Dragons. Il a été écrit en 1990 par Richard A. Knaak.

Kaz le Minotaure est apparu pour la première fois dans La Légende de Huma. Son histoire se poursuit dans la nouvelle Kaz and the Dragon's Children de The Dragons of Krynn et dans La Nation minotaure.

Cadre  
Cinq ans après la fin de la Guerre des Dragons, Kaz est toujours en errance, accompagné du kender Delbin Noeud-de-Peuplier. Il est poursuivi par un groupe de minotaures de sa patrie, qui veulent qu'il soit jugé pour sa désertion. Kaz trouve une proclamation des Chevaliers de Solamnia, le déclarant ennemi de la Chevalerie, et décide de retourner au Forteresse de Vingaard pour affronter ses anciens amis et découvrir ce qui se passe. Il est trahi par un village et livré aux mains de ses poursuivants minotaures, et découvre qu'ils sont fatigués de le chasser, et que plusieurs d'entre eux ont commencé à sympathiser avec lui. Kaz s'échappe, et est sauvé par un elfe, Sardal Corne de Cristal. Sardal donne à Kaz une hache magique, la Face d'honneur, et lui demande de porter un message à Argaen Ombre-Corbeau, un autre elfe, à la forteresse de Vingaard. Kaz retrouve Delbin et deux nouveaux compagnons, Tesela la clerc et Darius le chevalier, et ils se dirigent ensemble vers la forteresse de Vingaard. Au cours de leur voyage, ils découvrent de nouvelles preuves de la folie de la chevalerie, ainsi que la dévastation causée par ce qui semble être un dragon, même si tous les dragons ont quitté le monde. Kaz commence également à faire des cauchemars du fantôme d'Huma, ce qui le confronte à son sentiment de ne pas être à la hauteur de l'héritage de son ami.

Kaz et ses compagnons arrivent à la forteresse de Vingaard, qui est en grande partie abandonné, et les chevaliers restants sont devenus fous. Ils rencontrent Argaen Ombre-Corbeau, qui est d'abord amical, mais qui les drogue et utilise Delbin pour s'introduire dans une chambre forte verrouillée contenant des reliques du magicien renégat Galan Dracos. La sphère de cristal de Dracos, qui a été brisée par Huma, s'est reconstituée, et le sorcier mort essaie de revenir dans le monde avec Argaen comme marionnette. Kaz et ses amis se rétablissent et combattent Argaen, mais ils ne parviennent pas à l'empêcher de s'échapper avec la sphère sur le dos de son dragon de pierre géant.

Kaz, ses amis et les chevaliers (qui ont été libérés de leur folie maintenant que la sphère a disparu) font équipe pour poursuivre Argaen. L'elfe renégat a de nombreux vétérans des armées de dragons à son service, et une énorme bataille éclate. Le dragon de pierre enlève Kaz et l'emmène à Argaen. Le renégat veut l'aide de Kaz contre Galan Dracos. Kaz s'échappe avec l'aide de Sardal Corne de Cristal, qui meurt en sauvant Kaz. Argaen et Dracos luttent pour le contrôle du corps, tandis que Kaz combat le dragon de pierre. Il découvre que sa hache magique peut le blesser et le tue ; alors qu'il meurt, la chute de son corps écrase Argaen et Dracos et brise la sphère de cristal une fois pour toutes. Alors que tout semble terminé, les minotaures retrouvent Kaz. Kaz leur raconte la vérité sur ce qui s'est passé lors de sa désertion, et la plupart des minotaures refusent de le combattre. Il bat le seul minotaure qui croit encore à sa culpabilité, et lui épargne la vie, avant de repartir à l'aventure, cette fois avec deux des minotaures qui l'accompagnent, lui et Delbin.

Littérature sur Lancedragon
Roman américain paru en 1990